Windom heißen die Orte in den Vereinigten Staaten:
 Windom (Indiana)
 Windom (Kansas)
 Windom (Minnesota), im Cottonwood County
 Windom (Missouri)
 Windom (North Carolina)
 Windom (New York)
 Windom (Oklahoma)
 Windom (Pennsylvania)
 Windom (South Dakota)
 Windom (Texas)
 Windom (West Virginia)

Windom ist der Familienname folgender Personen:
 Loren Windom (1905–1988), US-amerikanischer Offizier
 Steve Windom (* 1949), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Toyota Windom